Die Brussels Open 2013 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Brüssel. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2013. Das Turnier fand vom 18. bis 25. Mai 2013 statt.

Im Einzel gewann Kaia Kanepi gegen Peng Shuai mit 6:2 und 7:5. Im Doppel gewann die Paarung Anna-Lena Grönefeld / Květa Peschke mit 6:0 und 6:3 gegen Gabriela Dabrowski / Shahar Peer.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Brussels Open fand vom 18. bis 20. Mai 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Brüssel